Jesionek ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Jesionek (1870–1935), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer
 Reinhard Jesionek (* 1964), österreichischer Fernsehmoderator
 Udo Jesionek (* 1937), österreichischer Jurist